Orgeval (Aisne)
 Orgeval (Yvelines)